Hodowla pierwotna – hodowla komórek lub tkanek pobranych bezpośrednio z organizmu (nie dotyczy to eksplantów guzów powstałych po wszczepieniu zwierzętom komórek z hodowli). Termin ten odnosi się jedynie do pierwszego pasażu.

Biotechnologia